Le derby de l'Atlantique fait référence aux confrontations entre les équipes du FC Nantes et des Girondins de Bordeaux, deux clubs de football basés proche de l'océan Atlantique, comme son nom l'indique. Il existe depuis 1930 mais sera joué officiellement en 1940 où les Nantais gagneront ce premier match 3-1.

Histoire de la rivalité 

Bien que séparés de presque 300 kilomètres sur la façade Atlantique, le FC Nantes et le FC Girondins de Bordeaux ont toujours entretenu une rivalité. Elle atteint son apogée dans les années 80, lorsque Claude Bez fut président des bordelais. Aujourd'hui, la rivalité reste toujours présente mais n'est plus considérée comme importante pour les supporters des deux équipes.

Premiers duels (années 1940-1950-1960)

Avantage Bordeaux (années 1970)

Nantes reprend la main (année 1980-1990-2000)

Bordeaux profite de l'éclipse nantaise (années 2010) 

Le retour du FC Nantes au sein de l'élite lors de la Saison 2013-2014 de Ligue 1 permet la reprise régulière des derbys de l'atlantique. Nantes réussi à tirer profit de sa remontée, avec deux victoires et un match nul lors des trois premières rencontres, mais Bordeaux enchaînera avec six victoires et deux matchs nuls lors des huit rencontres suivantes. La victoire nantaise lors de la vingt-sixième journée de la saison 2018-2019 va arrêter cette série.

Liste des rencontres

Confrontations en matches officiels 

M/MS = Stade Malakoff/Marcel-Saupin puis LB = Stade de La Beaujoire (Nantes); JCD = Stade Jacques-Chaban-Delmas puis NSB = Nouveau Stade Bordeaux (Bordeaux).D1/L1 = Division 1/Ligue 1; D2/L2 = Division 2/Ligue 2; CdF = Coupe de France; CdL = Coupe de la Ligue; CdLAF = Coupe de la Ligue ancienne formule; CCD = Coupe Charles Drago.

Confrontations en matches non officiels 

M/MS = Stade Malakoff/Marcel-Saupin puis LB = Stade de La Beaujoire (Nantes); JCD = Stade Jacques-Chaban-Delmas puis NSB = Nouveau Stade Bordeaux (Bordeaux).

Statistiques

Bilan 
Le tableau suivant dresse le bilan des confrontations officielles entre les deux clubs. Dans les rencontres à élimination directe, les tirs au but ne sont pas pris en compte et la rencontre est comptabilisée comme match nul.

Il y a eu 91 matchs entre Nantes et Bordeaux en D1, dont 34 victoires bordelaises, 24 matchs nuls et 33 victoires nantaises. Lors des derbys, Bordeaux a inscrit 111 buts contre 116 pour Nantes.

Il y a eu 14 matchs entre Nantes et Bordeaux en D2, dont 8 victoires bordelaises, 3 matchs nuls et 3 victoires nantaises. Lors des derbys, Bordeaux a inscrit 34 buts contre 16 pour Nantes.

Il y a eu 10 matchs entre Nantes et Bordeaux en coupe de France de football, dont 4 victoires bordelaises, 2 matchs nuls et 4 victoires nantaises. Lors des derbys, Bordeaux a inscrit 18 buts contre 15 pour Nantes.

Il y a eu 1 match entre Nantes et Bordeaux en Coupe de la Ligue de football (victoire bordelaise : 2 à 1).

En tout il y a eu 116 matchs en Nantes et Bordeaux, Dont 47 victoires bordelaises, 29 matchs nuls et 40 victoires nantaises.

Buteurs

Records

Palmarès des équipes

D'un club à l'autre

De Nantes à Bordeaux

De Bordeaux à Nantes

Joueur d'un club à l'autre, puis retour dans le premier

Notes et références

Notes

Références 

Atlantique
Football en Pays de la Loire
Football en Nouvelle-Aquitaine
Face-à-face du FC Nantes
Face-à-face des Girondins de Bordeaux